„БМВ Серия 6“ (BMW 6er) е модел автомобили от висок среден клас (сегмент E) на германската компания „БМВ“, произвеждани в три последователни поколения от 2003 година насам.

В първото си поколение моделът се предлага в два варианта – купе и кабриолет с две врати, базирани на „БМВ Серия 5“, а във второто поколение е добавен и спортно изглеждащ седан с четири врати. В третото поколение тази гама е изоставена, „Серия 6“ се предлага като лифтбек с пет врати под името „Гран Туризмо“, заменяйки подобен вариант на „Серия 5“ от предишното поколение.

Първите две поколения на модела имат и вариант с подобрено поведение, продаван под името „БМВ M6“.

Бележки 

Автомобили от висок среден клас
Серия 6